Ferriere település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében.

Népesség
A település lakossága az elmúlt években az alábbi módon változott:

Jegyzetek

További információk

Piacenza megye települései
Bottal létrehozott olasz település cikkek